Die CIMB KL Open 2008 fanden vom 5. bis 8. März 2008 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Vorjahressieger war Mohammed Abbas, der nicht zur Titelverteidigung antrat. Im rein malaysischen Endspiel besiegte Ong Beng Hee seinen um Platz höher gesetzten Landsmann Mohd Azlan Iskandar mit 11:8, 15:13 und 12:10. Bereits 2006 hatten die beiden das Endspiel bei diesem Turnier bestritten, damals behielt Iskandar mit 3:2 die Oberhand.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Muhd Asyraf Azan einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08
2008